Mauro Poggia (1959) – politico svizzero
 Luigi Poggia (1901-1960) – calciatore italiano